Lose Control (Perde o Controlo)  é uma música interpretada pelo grupo finlandês Waldo's People. Esta foi a música eleita pela Finlândia representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009. Participou na 1ª Semi-Final, conseguindo o apuramento para a Grande Final do Festival.

Faixas
"Lose Control" (Radio Edit) – 2:58
"Lose Control" (Extended Version) – 5:22
"Lose Control" (JS16 Remix) – 5:33
"Lose Control" (In Styles Club Remix) – 7:10
"Lose Control" (Franjola and Lerk Remix) – 4:53

Referências

Canções do Festival Eurovisão da Canção